Пучко́в — російське прізвище.

Відомі носії:

 Пучков Андрій Олександрович ( 1970) — український архітектурознавець, архітектор, культуролог, історик
 Пучков Василь Георгійович (1909—1995) — український ентомолог, професор, доктор біологічних наук
 Пучков Володимир Юрійович ( 1950) — український російськомовний поет, заслужений журналіст України
 Пучков Дмитро Юрійович ( 1961) — російський перекладач-самоучка
 Пучков Микола Георгійович (1930—2005) — радянський хокеїст
 Пучков Микола Георгійович (кінооператор) (1939—2013) — радянський і російський кінооператор. Лауреат Державної премії СРСР (1983).
 Пучков Олександр Васильович (1954) — український ентомолог, професор, доктор біологічних наук
 Пучков Олександр Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Пучков Олександр Миколайович ( 1957) — радянський легкоатлет, олімпійський медаліст
 Пучков Павло Васильович — український ентомолог, кандидат біологічних наук
 Пучков Сергій Валентинович ( 1962) — український футболіст і тренер